Ahmed Mihoubi – calciatore francese
 Hemza Mihoubi – calciatore algerino naturalizzato francese